Sezóna 2022/23 je 30. ročníkem 2. české hokejové ligy. Soutěže se účastní celkem 28 týmů. Oproti loňské sezony, byly zrušeny jednotlivé skupiny sever, jih a východ. Nahrazeny byli západní a východní konferencí. Soutěž se rozšířila z 24 účastníků na 28. Z Chance ligy sestoupil SK Trhači Kadaň, AZ Heimstaden Havířov, HC Benátky nad Jizerou a HC Slovan Ústí nad Labem. Z krajského přeboru postoupili Piráti Chomutov a SHKM Hodonín. Naopak do krajského přeboru sestoupili HC Řisuty a HC Draci Bílina.

Klub HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, který minulý ročník vyhrál playoff skupiny sever a probojoval se do samotného finále playoff druhé ligy, oznámil z finančních důvodů klubu prodej licence a zánik A-týmu . Jeho licenci získal nově vytvořený B-tým z Pardubic. HC Dynamo Pardubice B nakonec odkoupilo licenci na Chance ligu od HC Stadion Vrchlabí, se kterým původně Dynamo spolupracovalo a licence si vzájemně vyměnily.  . Další změnou ohledně druholigové licence bylo u mužstva SHK Drtiči Hodonín, kteří prodali licenci klubu Hokej Vyškov. Kometa Brno B prodala licenci Aqotec Orli Znojmo . Po rozlosování soutěže a změnám v soutěži ohlásil klub BK Nová Paka odstoupení ze soutěže kvůli zvýšeným nákladům, klub se rozhodl o prodeji druholigové licence týmu HC Řisuty, který právě z předešlé sezony sestoupil do krajského přeboru . Podobně jako Řisuty, které sestoupily a nakonec zůstaly ve 2. lize, i HC Draci Bílina získali licenci od klubu SK Trhači Kadaň . Po třech týdnech oznámil majitel týmu HC Draci Bílina Miroslav Kanis, že zruší svou žádost o převzetí druholigové licence z Kadaně, kvůli nedostatečné podpory od města, a tak byla tato sezóna odehrána nakonec s 27 týmy (16 v západní a 11 ve východní konferenci).

Základní část

Západní konference

První fáze západní konference

Nejproduktivnější hráči první fáze 
Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

Druhá fáze západní konference

Skupina A (o 1. - 8. místo)

Nejproduktivnější hráči skupiny A 
Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

Skupina B (o 9. - 16. místo)

Nejproduktivnější hráči skupiny B 
Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

Východní konference

Nejproduktivnější hráči východní konference 
Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

Play-off

Předkolo

Skupina západ

HC Kobra Praha (7.) – HC Děčín (10.) 

Konečný stav série 2:0 na zápasy pro HC Děčín.

MOSTEČTÍ LVI (8.) – IHC Králové Písek (9.) 

Konečný stav série 2:0 na zápasy pro MOSTEČTÍ LVI.

Osmifinále

Skupina západ

HC Letci Letňany (1.) – HC Děčín (10.) 

Konečný stav série 3:0 na zápasy pro HC Letci Letňany.

Piráti Chomutov (2.) – MOSTĚČTÍ LVI (8.) 

Konečný stav série 3:1 na zápasy pro Piráti Chomutov.

HC Slovan Ústí nad Labem (3.) – HC Stadion Vrchlabí (6.) 

Konečný stav série 3:2 na zápasy pro HC Stadion Vrchlabí.

HC Tábor (4.) – HC Příbram (5.) 

Konečný stav série 3:1 na zápasy pro HC Příbram.

Skupina východ

Orli Znojmo (1.) – HK Nový Jičín (8.) 

Konečný stav série 3:0 na zápasy pro Orli Znojmo.

Hokej Vyškov (2.) – SHKM Hodonín (7.) 

Konečný stav série 3:1 na zápasy pro Hokej Vyškov.

HC ISMM Kopřivnice (3.) – HC Bobři Valašské Meziříčí (6.) 

Konečný stav série 3:1 na zápasy pro HC Bobři Valašské Meziříčí.

AZ Havířov (4.) – BK Havlíčkův Brod (5.) 

Konečný stav série 3:1 na zápasy pro AZ Havířov.

Čtvrtfinále

Skupina západ

HC Letci Letňany (1.) – HC Stadion Vrchlabí (6.)

Piráti Chomutov (2.) – HC Příbram (5.)

Skupina východ

Orli Znojmo (1.) – HC Bobři Valašské Meziříčí (6.)

Hokej Vyškov (2.) – AZ Havířov (4.)

Hráčské statistiky play-off

Kanadské bodování 
Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

Play down

HHK Velké Meziříčí – HC WIKOV Hronov 
Série na dva vítězné zápasy. Poražený sestupuje do krajského přeboru.

Reference

Externí odkazy 
 2. liga na hokej.cz
 2. liga na stránkách ČSLH

2. česká hokejová liga
Lední hokej v Česku v roce 2022
Lední hokej v Česku v roce 2023